Ludlam ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Ludlam (1810–1877), neuseeländischer Politiker
 Charles Ludlam (1943–1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Lewis Ludlam (* 1995), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Scott Ludlam (* 1970), australischer Politiker

Ludlam steht für:

 Ludlam (Florida), Ort im Miami-Dade County, Florida

Siehe auch:

 Ludlamshöhle